Футболист года в Бельгии — ежегодная награда, вручаемая лучшему футболисту текущего сезона чемпионата Бельгии. Данная награда более известна как Бельгийская золотая бутса (, ). Главным организатором премии является бельгийское издание Het Laatste Nieuws.

Право голоса имеют бельгийские спортивные журналисты и футбольные специалисты. Лучший игрок выбирается по результатам второй половины прошедшего сезона и первой половины текущего сезона.

Нынешним рекордсменом по количеству наград является Поль ван Химст, четырежды признававшийся лучшим футболистом Бельгии. По 3 победы на своём счету имеют Ян Кулеманс и Вильфред ван Моер. Первым лауреатом-иностранцем стал голландец Йохан Боскамп, который стал настоящим открытием второй половины сезона 1974/1975, когда его клуб «Моленбек» (ныне расформированный) в первый и в последний раз в своей истории стал чемпионом Бельгии. Двумя легионерами, выигрывавшими награду более одного раза являются швед Пер Зеттерберг и марокканец Мбарк Буссуфа.

Лауреаты

Ссылки 
 Страница на официальном сайте бельгийской федерации

Футбольные награды
Футбол в Бельгии
Награды, появившиеся в 1954 году